Шведская спичка — спичка на основе красного фосфора;
 «Шведская спичка» — рассказ А. П. Чехова, его экранизации:
 «Шведская спичка» — фильм 1922 года;
 «Шведская спичка» — фильм 1954 года.